Falački jezik (Pfälzisch; ISO 639-3: pfl), jedan od dva rajnsko-franačka jezika (drugi je limburški) kojim govori nepoznat broj ljudi u dolini rijeke Rajne u saveznoj pokrajini Porajnje i Falačka. Falački pripada široj skupini srednjonjemačkih jezika.

Ima nekoliko dijalekata. U upotrebi je i standardni njemački [deu]
.

Usporedba

Izvori

Vanjske poveznice 
Ethnologue (14th)
Ethnologue (15th)

Srednjonjemački jezici
Jezici Njemačke
jezici po abecedi:F